Lourdes Ferro (Montevideo, 9 de octubre de 1963), es una presentadora de televisión, astróloga, escritora, tarotista y artista plástica uruguaya.

Biografía 
Nació en Curva de Maroñas,  se casó a los 19 años y fue mamá de Carlos y Alejandra, se divorció 10 años después. Empezó escribiendo el horóscopo para la revista Paula del semanario Búsqueda.
Desde 2018 es presentadora de lunes a viernes 10:00 y 17:30 del programa Bien con Lourdes en Canal 4. También participa en Radio Monte Carlo y Radio Cero. 

Varios de sus libros fueron superventas, su libro Magia obtuvo el Premio Libro de Oro por la Cámara Uruguaya del Libro.

En el 2018 fue abuela de una niña llamada Catalina, es la hija de su hijo Carlos.
En el 2020, nació su nieta Renata, hija de su hija Alejandra.

Televisión 
 Bien con Lourdes

Libros 
2019, Guía Astrológica 2019.
2019, Los 22 escalones
2020, Guía Astrológica 2020. 
2020, Las Cartas de los 22 escalones
2020, Magía
2021, Guía Astrológica 2021.

Referencias

Enlaces externos 

Locutores de radio de Uruguay
Actrices de Uruguay
Presentadores de televisión de Uruguay
Comunicadores de Uruguay
Escritoras de Uruguay
Escritores en español
Astrólogos del siglo XX
Astrólogos del siglo XXI